Augustinus kan hentyde til flere artikler:

 Augustin – tidlig kristen teolog fra Nordafrika
 Augustin af Canterbury – den første ærkebiskop af Canterbury

Slægten Augustinus 

Slægtet har været involveret i oprettelsen af:
 Augustinus Fonden
 Chr. Augustinus Fabrikker

Andre 
 Johan Augustinussen (1808-1888) – norsk stortingsmand

Slægter fra Danmark